Poljane est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Poljane, une localité située dans la municipalité de Dragalić, comitat de Brod-Posavina ;
Poljane, une localité située dans la municipalité d'Opatija, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Serbie
Poljane, un village situé dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Polanë/Poljane, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć.